

Мніховиці — село в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мніховиці — село в гміні Бралін Кемпінського повіту Великопольського воєводства